Владимир Иванович Плекунов (17 июля 1923 — 6 января 2001) — художник театра, народный художник БАССР (1964), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).

Биография 
Владимир Иванович Плекунов родился 17 июля 1923 года в селе Козловка Лопатинского района Пензенской области. В 1941 г. окончил театрально-декорационное отделение художественного училища в г. Саратове (преп. Е. К. Щаблевский).

Участник Великой Отечественной войны. После ранения (1942) до 1949 г. работал в театре оперы и балета г. Саратова.

В 1949 после стажировки в Большом театре Москвы у Ф. Ф. Федоровского был направлен в Башкирский государственный театр оперы и балета. С 1949 г. жил в г. Уфе, работал в Башкирском театре оперы и балета.

Художник театра. Оформил более 400 спектаклей. Член Союза художников с 1966 г. Заслуженный деятель искусств РСФСР, 1969. Народный художник БАССР, 1964. Заслуженный деятель искусств БАССР, 1953. С 1987 года — главный художник ДК «Нефтяник» (Уфа). Удостоен Государственной премии им. Салавата Юлаева (1980).

Произведения Плекунова хранятся в БГХМ им. М. В. Нестерова (Уфа), частных коллекциях.

Скончался в 2001 году в Уфе. На доме в Уфе, где жил художник, установлена мемориальная доска.

Работы 
Оформил более 400 балетных и оперных спектаклей в разных городах России и за рубежом:

Эскизы декораций к опере Д. Пуччини «Чио-Чио-Сан», бум. гуашь, 1947. Эскизы декораций к балету Ц. Пуни «Конек-Горбунок», бум. гуашь, 1949. Эскизы декораций к балету А. Крейна «Лауренсия», к. гуашь, 1951. Эскизы декораций к балету Ц. Пуни, С. Василенко «Эсмеральда», к. гуашь, 1952. Эскизы декораций к балету Н. А. Римского-Корсакова «Шахерезада», к. гуашь, 1953, 1978 (Душанбе). Эскизы декораций к опере Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста», к. гуашь, 1953, 1969. Эскизы декораций к балету Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», бум. гуашь, 1954, 1957. Эскизы декораций к опере И. И. Дзержинского «Тихий Дон», х. м., 1955, 1964, (Душанбе). Эскизы декораций к опере А. С. Даргомыжского «Русалка», бум. акв., гуашь, 1956, 1976. Эскизы декораций к опере Т. Хренникова «В бурю», к. м., 1957. Эскизы декораций к опере А. Г. Рубинштейна «Демон», бум. гуашь, 1957. Эскизы декораций к опере П. И. Чайковского «Чародейка», к. м., 1958. Эскизы. декораций к балету А. К. Глазунова «Раймонда», бум. гуашь, 1958. Эскизы декораций к опере Д. Верди «Трубадур», к. м., 1959. Эскизы декораций к опере 3. Исмагилова «Кодаса», бум. акв., 1959, 1972 (Алма-Ата), 1976. Эскизы декораций к опере Р. Леонкавалло «Паяцы», х. м., 1959, 1973. Эскизы декораций к балету Л. Минкуса «Дон Кихот», бум., гуашь, 1960, 1971. Эскизы декораций к балету А. Адана «Жизель», к. гуашь, 1961. Эскизы декораций к опере Ю. Мейтуса «Братья Ульяновы», к. м., 1962. Эскизы декораций к опере А. Э. Спадавеккиа «Овод», х. м., 1963. Эскизы декораций к балету Н. Сабитова «Буратино», х. м., 1964. Эскизы декораций к балету С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», х. м., 1964. Эскизы декораций к опере П. И. Чайковского «Пиковая дама», х. м., 1964. Эскизы декораций к балету А. Адана и Л. Делиба «Корсар», бум. акв., 1964, 1965 (Саратов), 1968 (Горький). Эскизы декораций к балету Н. Сабитова «Гюльназира», х. м., 1965. Эскизы декораций к опере Д. Пуччини «Тоска», бум. акв., 1965. Эскизы декораций к опере Ж. Бизе «Искатели жемчуга», бум, акв., 1965. Эскизы декораций к опере А. Бородина «Князь Игорь», бум. акв., 1966. Эскизы декораций к опере А. Холминова «Оптимистическая трагедия», к. м., 1967. Эскизы декораций к опере А. Холминова «Анна Снегина», к. гуашь, 1967. Эскизы декораций к опере Д. Верди «Дон Карлос», к. м, 1968. Эскизы декораций к балету П. И. Чайковского «Щелкунчик», бум. акв., 1968, 1976. Эскизы декораций к опере X. Ахметова «Современники», бум. акв., гуашь, 1970, Эскизы декораций к опере Ш. Гуно «Фауст», к. м., 1961, 1970. Эскизы декораций к балету П. И. Чайковского «Спящая красавица», бум. акв., 1972. Эскизы декораций к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», бум. гуашь, 1973. Эскизы декораций к балету П. И. Чайковского «Лебединое озеро», бум. гуашь, 1974 (Горький), 1978. Эскизы декораций к опере Ж. Бизе «Кармен», к. гуашь, 1975. Эскизы декораций к опере А. А. Нестерова «Летят журавли», бум. акв., гуашь, 1975. Эскизы декораций к опере Д. Пуччини «Богема», к. гуашьт 1976. Эскизы декораций к опере В. Мурадели «Октябрь», бум. акв., гуашь, 1977. Эскизы декораций к балету С. Прокофьева «Золушка», бум, гуашь, 1977.

Оформление праздничного концерта в г. Уфе, посвященного 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 1970. Оформление праздничных концертов в дни декады башкирского искусства в Кара-Калпакской АССР, Нукус, 1976.

Плекунов оформлял также спектакли в Челябинске, Куйбышеве, Саратове, Душанбе, Алма-Ате.

Выставки 
 Выставка произведений художников Поволжья, Саратов, 1946.
 Выставка «Всесоюзный смотр творческой молодёжи театров», Москва, 1947.
 Республиканские, Уфа, с 1949 г. на всех, кроме молодёжных.
 Декадная выставка произведений художников БАССР, Москва. 1955.
 Декадная выставка произведений художников БАССР, Москва, Ленинград, 1969.
 Зональные выставки «Урал социалистический»: Пермь, 1967; Челябинск, 1969; Уфа, 1974.
 Всероссийская выставка театрально-декорационного искусства, Москва, 1957.
 Выставка произведений художников театра, Москва, 1969.
 Межобластная выставка работ художников-декораторов, Уфа, 1970.
 Всероссийская художественная выставка «Советская Россия», посвященная 100-летию со дня рождения-В. И. Ленина, Москва, 1970.
 Выставка произведений художников 3-х зон, Москва, 1971.
 Выставка произведений художников театра, Москва, 1973.
 Всероссийская художественная выставка. «Советская Россия-5», Москва, 1975.

Награды 
 Орден Отечественной войны II степени.
 Орден «Знак Почёта» (8 июня 1955).
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946).
 Медаль «За оборону Москвы» (1945).
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965).
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975).
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968).
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).
 народный художник БАССР (1964).
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета БАССР (1973).
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета БАССР (1976).

Литература 
 Справочник «Художники Советской Башкирии». Автор-составитель Э. П. Фенина, Башкирское книжное издательство, Уфа-1979
 История Уфы. Сб. статей, гл. 14. Башкирское книжное изд., Уфа, 1976.
 Г. С. Кушнеровская: Изобразительное искусство Башкирской АССР. Изд, «Советский художник», Москва, 1974.
 Газета «Ульяновская правда»" 1968, от 3 октября. В. Аполлонов: Братья Ульяновы.
 Газета «Южный Урал», 1966, от 30 июня. Б. Скворцов: До новых встреч.
 Плекунов В. И. Юбилейная выставка: Каталог. Вступ. ст. Л. Ф. Низамовой. Уфа, 1983; Юбилейная выставка В. И. Плекунова: Каталог. Уфа, 1993.

Примечания

Ссылки 
http://artru.info/ar/34974/
http://www.shrb.ru/painting/plekunov_v.htm

Художники Башкортостана
Художники СССР
Художники России XX века
Художники Уфы